RAW se poate referi la:
 WWE Raw, o emisiune de wrestling produsă de WWE
 RAW (format fișier), un format de fișier pentru stocarea necomprimată a imaginilor
 Revista RAW, o revistă de benzi desenate